Viçosense – abitanti di Viçosa (Alagoas)
Viçosense – abitanti di Viçosa (Minas Gerais)
Viçosense – abitanti di Viçosa (Rio Grande do Norte)
Viçosense – abitanti di Viçosa do Ceará